A 31 303-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút-szakasz Pest megyében.

A 31 102-es út végpontjától indul, annak korábbi, északi irányától nyugat felé kanyarodva. Települési neve Állomás utca, amely néven a hatvani vasút Pécel vasútállomásáig tart.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 254 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31303
Pécel